apollinisch steht für
 dem griechischen Gott des Lichts zugehörig, siehe Apollon
 medizinisch, heilkundlich, siehe Äskulapstab
 in der Literatur- und Philosophiegeschichte, insb. bei Schelling und Nietzsche, für gegensätzliche Optionen wie Form und Ordnung einerseits, Rausch und Chaos andererseits, siehe apollinisch-dionysisch

Siehe auch: